Al-Hasakah (plaats)
 Al-Hasakah (gouvernement) 
 Al-Hasakah (district)